

472001-472100 

|-bgcolor=#fefefe
| 472001 || || 30 d'octubre de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=002 bgcolor=#fefefe
| 472002 || || 17 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=003 bgcolor=#fefefe
| 472003 || || 20 de maig de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=004 bgcolor=#fefefe
| 472004 || || 18 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=005 bgcolor=#E9E9E9
| 472005 || || 10 de desembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=006 bgcolor=#fefefe
| 472006 || || 24 d'octubre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=007 bgcolor=#fefefe
| 472007 || || 16 d'octubre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=008 bgcolor=#fefefe
| 472008 || || 17 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=009 bgcolor=#E9E9E9
| 472009 || || 28 d'octubre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=010 bgcolor=#fefefe
| 472010 || || 3 de desembre de 1996 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=011 bgcolor=#fefefe
| 472011 || || 31 d'octubre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=012 bgcolor=#E9E9E9
| 472012 || || 12 de novembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=013 bgcolor=#fefefe
| 472013 || || 12 de setembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=014 bgcolor=#E9E9E9
| 472014 || || 28 de novembre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=015 bgcolor=#E9E9E9
| 472015 || || 3 d'octubre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=016 bgcolor=#fefefe
| 472016 || || 4 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=017 bgcolor=#fefefe
| 472017 || || 3 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=018 bgcolor=#d6d6d6
| 472018 || || 22 de desembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=019 bgcolor=#E9E9E9
| 472019 || || 7 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=020 bgcolor=#E9E9E9
| 472020 || || 31 de març de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=021 bgcolor=#d6d6d6
| 472021 || || 13 d'abril de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=022 bgcolor=#E9E9E9
| 472022 || || 23 de maig de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=023 bgcolor=#E9E9E9
| 472023 || || 10 de desembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=024 bgcolor=#E9E9E9
| 472024 || || 28 de novembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=025 bgcolor=#fefefe
| 472025 || || 23 de desembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=026 bgcolor=#E9E9E9
| 472026 || || 20 de desembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=027 bgcolor=#fefefe
| 472027 || || 14 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=028 bgcolor=#E9E9E9
| 472028 || || 27 de gener de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=029 bgcolor=#d6d6d6
| 472029 || || 2 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=030 bgcolor=#d6d6d6
| 472030 || || 25 de desembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=031 bgcolor=#fefefe
| 472031 || || 22 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=032 bgcolor=#E9E9E9
| 472032 || || 14 de desembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=033 bgcolor=#E9E9E9
| 472033 || || 26 de novembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=034 bgcolor=#E9E9E9
| 472034 || || 10 de desembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=035 bgcolor=#fefefe
| 472035 || || 12 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=036 bgcolor=#E9E9E9
| 472036 || || 21 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=037 bgcolor=#E9E9E9
| 472037 || || 7 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=038 bgcolor=#E9E9E9
| 472038 || || 20 de juny de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=039 bgcolor=#E9E9E9
| 472039 || || 26 de desembre de 2013 || XuYi || PMO NEO ||  ||  —
|-id=040 bgcolor=#E9E9E9
| 472040 || || 7 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=041 bgcolor=#E9E9E9
| 472041 || || 16 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=042 bgcolor=#d6d6d6
| 472042 || || 21 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=043 bgcolor=#E9E9E9
| 472043 || || 7 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=044 bgcolor=#d6d6d6
| 472044 || || 24 de desembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=045 bgcolor=#E9E9E9
| 472045 || || 6 de gener de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=046 bgcolor=#E9E9E9
| 472046 || || 28 d'octubre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=047 bgcolor=#E9E9E9
| 472047 || || 29 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=048 bgcolor=#fefefe
| 472048 || || 15 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=049 bgcolor=#d6d6d6
| 472049 || || 27 de desembre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=050 bgcolor=#E9E9E9
| 472050 || || 31 d'octubre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=051 bgcolor=#E9E9E9
| 472051 || || 8 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=052 bgcolor=#fefefe
| 472052 || || 27 d'octubre de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=053 bgcolor=#fefefe
| 472053 || || 27 de desembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=054 bgcolor=#E9E9E9
| 472054 || || 20 de desembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=055 bgcolor=#E9E9E9
| 472055 || || 6 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=056 bgcolor=#E9E9E9
| 472056 || || 28 de novembre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=057 bgcolor=#E9E9E9
| 472057 || || 6 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=058 bgcolor=#fefefe
| 472058 || || 12 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=059 bgcolor=#fefefe
| 472059 || || 2 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=060 bgcolor=#d6d6d6
| 472060 || || 17 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=061 bgcolor=#fefefe
| 472061 || || 28 de setembre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=062 bgcolor=#E9E9E9
| 472062 || || 25 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=063 bgcolor=#d6d6d6
| 472063 || || 17 de maig de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=064 bgcolor=#E9E9E9
| 472064 || || 20 de desembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=065 bgcolor=#fefefe
| 472065 || || 23 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=066 bgcolor=#d6d6d6
| 472066 || || 4 de juny de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=067 bgcolor=#E9E9E9
| 472067 || || 22 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=068 bgcolor=#fefefe
| 472068 || || 6 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=069 bgcolor=#fefefe
| 472069 || || 15 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=070 bgcolor=#E9E9E9
| 472070 || || 28 de desembre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=071 bgcolor=#E9E9E9
| 472071 || || 15 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=072 bgcolor=#E9E9E9
| 472072 || || 20 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=073 bgcolor=#E9E9E9
| 472073 || || 28 de desembre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=074 bgcolor=#E9E9E9
| 472074 || || 31 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=075 bgcolor=#d6d6d6
| 472075 || || 26 de març de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=076 bgcolor=#d6d6d6
| 472076 || || 30 de desembre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=077 bgcolor=#E9E9E9
| 472077 || || 11 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=078 bgcolor=#E9E9E9
| 472078 || || 23 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=079 bgcolor=#fefefe
| 472079 || || 10 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=080 bgcolor=#E9E9E9
| 472080 || || 14 de març de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=081 bgcolor=#E9E9E9
| 472081 || || 28 de maig de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=082 bgcolor=#E9E9E9
| 472082 || || 19 de desembre de 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=083 bgcolor=#E9E9E9
| 472083 || || 9 de gener de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=084 bgcolor=#E9E9E9
| 472084 || || 21 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=085 bgcolor=#E9E9E9
| 472085 || || 2 de febrer de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=086 bgcolor=#fefefe
| 472086 || || 5 de setembre de 2002 || Campo Imperatore || CINEOS ||  ||  —
|-id=087 bgcolor=#E9E9E9
| 472087 || || 29 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=088 bgcolor=#E9E9E9
| 472088 || || 21 de desembre de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=089 bgcolor=#fefefe
| 472089 || || 28 de novembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=090 bgcolor=#fefefe
| 472090 || || 27 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=091 bgcolor=#E9E9E9
| 472091 || || 8 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=092 bgcolor=#E9E9E9
| 472092 || || 7 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=093 bgcolor=#E9E9E9
| 472093 || || 29 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=094 bgcolor=#E9E9E9
| 472094 || || 7 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=095 bgcolor=#d6d6d6
| 472095 || || 18 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=096 bgcolor=#E9E9E9
| 472096 || || 20 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=097 bgcolor=#d6d6d6
| 472097 || || 11 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=098 bgcolor=#E9E9E9
| 472098 || || 30 de juliol de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=099 bgcolor=#E9E9E9
| 472099 || || 21 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=100 bgcolor=#E9E9E9
| 472100 || || 3 de gener de 2014 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

472101-472200 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 472101 || || 9 de febrer de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=102 bgcolor=#d6d6d6
| 472102 || || 15 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=103 bgcolor=#fefefe
| 472103 || || 27 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=104 bgcolor=#E9E9E9
| 472104 || || 3 de gener de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=105 bgcolor=#E9E9E9
| 472105 || || 1 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=106 bgcolor=#E9E9E9
| 472106 || || 12 d'agost de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=107 bgcolor=#E9E9E9
| 472107 || || 28 de desembre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=108 bgcolor=#d6d6d6
| 472108 || || 21 de juny de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=109 bgcolor=#fefefe
| 472109 || || 27 de maig de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=110 bgcolor=#E9E9E9
| 472110 || || 30 de juliol de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=111 bgcolor=#E9E9E9
| 472111 || || 15 de desembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=112 bgcolor=#E9E9E9
| 472112 || || 26 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=113 bgcolor=#E9E9E9
| 472113 || || 20 de desembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=114 bgcolor=#fefefe
| 472114 || || 5 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=115 bgcolor=#d6d6d6
| 472115 || || 1 de març de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=116 bgcolor=#E9E9E9
| 472116 || || 7 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=117 bgcolor=#fefefe
| 472117 || || 30 de desembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=118 bgcolor=#E9E9E9
| 472118 || || 3 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=119 bgcolor=#fefefe
| 472119 || || 29 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=120 bgcolor=#d6d6d6
| 472120 || || 21 de gener de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=121 bgcolor=#E9E9E9
| 472121 || || 30 d'agost de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=122 bgcolor=#fefefe
| 472122 || || 21 de març de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=123 bgcolor=#fefefe
| 472123 || || 23 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=124 bgcolor=#d6d6d6
| 472124 || || 5 de desembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=125 bgcolor=#d6d6d6
| 472125 || || 14 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=126 bgcolor=#E9E9E9
| 472126 || || 15 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=127 bgcolor=#E9E9E9
| 472127 || || 11 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=128 bgcolor=#E9E9E9
| 472128 || || 12 d'agost de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=129 bgcolor=#d6d6d6
| 472129 || || 23 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=130 bgcolor=#d6d6d6
| 472130 || || 17 de setembre de 2006 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=131 bgcolor=#d6d6d6
| 472131 || || 3 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=132 bgcolor=#E9E9E9
| 472132 || || 16 de febrer de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=133 bgcolor=#E9E9E9
| 472133 || || 21 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=134 bgcolor=#d6d6d6
| 472134 || || 6 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=135 bgcolor=#d6d6d6
| 472135 || || 19 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=136 bgcolor=#E9E9E9
| 472136 || || 28 d'abril de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=137 bgcolor=#d6d6d6
| 472137 || || 31 de desembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=138 bgcolor=#E9E9E9
| 472138 || || 29 de novembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=139 bgcolor=#fefefe
| 472139 || || 1 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=140 bgcolor=#E9E9E9
| 472140 || || 7 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=141 bgcolor=#E9E9E9
| 472141 || || 17 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=142 bgcolor=#d6d6d6
| 472142 || || 14 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=143 bgcolor=#E9E9E9
| 472143 || || 4 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=144 bgcolor=#E9E9E9
| 472144 || || 8 de gener de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=145 bgcolor=#d6d6d6
| 472145 || || 16 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=146 bgcolor=#d6d6d6
| 472146 || || 25 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=147 bgcolor=#d6d6d6
| 472147 || || 8 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=148 bgcolor=#E9E9E9
| 472148 || || 16 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=149 bgcolor=#d6d6d6
| 472149 || || 11 de febrer de 1997 || Xinglong || SCAP ||  ||  —
|-id=150 bgcolor=#E9E9E9
| 472150 || || 13 de febrer de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=151 bgcolor=#E9E9E9
| 472151 || || 13 de febrer de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=152 bgcolor=#d6d6d6
| 472152 || || 30 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=153 bgcolor=#E9E9E9
| 472153 || || 16 de febrer de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=154 bgcolor=#E9E9E9
| 472154 || || 28 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=155 bgcolor=#E9E9E9
| 472155 || || 23 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=156 bgcolor=#E9E9E9
| 472156 || || 4 de març de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=157 bgcolor=#d6d6d6
| 472157 || || 9 de maig de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=158 bgcolor=#d6d6d6
| 472158 || || 29 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=159 bgcolor=#E9E9E9
| 472159 || || 20 de novembre de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=160 bgcolor=#E9E9E9
| 472160 || || 26 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=161 bgcolor=#E9E9E9
| 472161 || || 3 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=162 bgcolor=#d6d6d6
| 472162 || || 11 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=163 bgcolor=#d6d6d6
| 472163 || || 26 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=164 bgcolor=#E9E9E9
| 472164 || || 6 d'abril de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=165 bgcolor=#d6d6d6
| 472165 || || 30 de gener de 2014 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=166 bgcolor=#E9E9E9
| 472166 || || 21 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=167 bgcolor=#d6d6d6
| 472167 || || 9 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=168 bgcolor=#d6d6d6
| 472168 || || 17 de setembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=169 bgcolor=#E9E9E9
| 472169 || || 30 de desembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=170 bgcolor=#E9E9E9
| 472170 || || 2 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=171 bgcolor=#d6d6d6
| 472171 || || 28 de març de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=172 bgcolor=#E9E9E9
| 472172 || || 10 d'abril de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=173 bgcolor=#d6d6d6
| 472173 || || 14 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=174 bgcolor=#d6d6d6
| 472174 || || 18 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=175 bgcolor=#E9E9E9
| 472175 || || 4 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=176 bgcolor=#d6d6d6
| 472176 || || 1 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=177 bgcolor=#E9E9E9
| 472177 || || 14 de febrer de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=178 bgcolor=#d6d6d6
| 472178 || || 6 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=179 bgcolor=#d6d6d6
| 472179 || || 1 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=180 bgcolor=#d6d6d6
| 472180 || || 31 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=181 bgcolor=#d6d6d6
| 472181 || || 21 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=182 bgcolor=#d6d6d6
| 472182 || || 21 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=183 bgcolor=#E9E9E9
| 472183 || || 23 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=184 bgcolor=#E9E9E9
| 472184 || || 21 d'octubre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=185 bgcolor=#E9E9E9
| 472185 || || 22 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=186 bgcolor=#E9E9E9
| 472186 || || 28 de febrer de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=187 bgcolor=#E9E9E9
| 472187 || || 18 de desembre de 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=188 bgcolor=#d6d6d6
| 472188 || || 5 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=189 bgcolor=#E9E9E9
| 472189 || || 13 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=190 bgcolor=#E9E9E9
| 472190 || || 12 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=191 bgcolor=#E9E9E9
| 472191 || || 6 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=192 bgcolor=#d6d6d6
| 472192 || || 12 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=193 bgcolor=#d6d6d6
| 472193 || || 10 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=194 bgcolor=#d6d6d6
| 472194 || || 14 de març de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=195 bgcolor=#E9E9E9
| 472195 || || 10 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=196 bgcolor=#E9E9E9
| 472196 || || 7 d'octubre de 1996 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=197 bgcolor=#d6d6d6
| 472197 || || 19 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=198 bgcolor=#d6d6d6
| 472198 || || 18 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=199 bgcolor=#d6d6d6
| 472199 || || 25 de febrer de 2003 || Campo Imperatore || CINEOS ||  ||  —
|-id=200 bgcolor=#d6d6d6
| 472200 || || 14 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

472201-472300 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 472201 || || 27 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=202 bgcolor=#d6d6d6
| 472202 || || 18 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=203 bgcolor=#E9E9E9
| 472203 || || 21 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=204 bgcolor=#d6d6d6
| 472204 || || 18 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=205 bgcolor=#E9E9E9
| 472205 || || 20 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=206 bgcolor=#d6d6d6
| 472206 || || 16 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=207 bgcolor=#E9E9E9
| 472207 || || 20 de febrer de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=208 bgcolor=#d6d6d6
| 472208 || || 16 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=209 bgcolor=#E9E9E9
| 472209 || || 1 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=210 bgcolor=#d6d6d6
| 472210 || || 27 de juny de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=211 bgcolor=#C2FFFF
| 472211 || || 4 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || L4 ||  —
|-id=212 bgcolor=#d6d6d6
| 472212 || || 3 de desembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=213 bgcolor=#d6d6d6
| 472213 || || 13 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=214 bgcolor=#E9E9E9
| 472214 || || 20 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=215 bgcolor=#d6d6d6
| 472215 || || 8 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=216 bgcolor=#E9E9E9
| 472216 || || 12 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=217 bgcolor=#d6d6d6
| 472217 || || 20 de febrer de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=218 bgcolor=#d6d6d6
| 472218 || || 2 de març de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=219 bgcolor=#fefefe
| 472219 || || 16 de juliol de 2004 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=220 bgcolor=#d6d6d6
| 472220 || || 16 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=221 bgcolor=#d6d6d6
| 472221 || || 16 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=222 bgcolor=#d6d6d6
| 472222 || || 26 de novembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=223 bgcolor=#d6d6d6
| 472223 || || 10 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=224 bgcolor=#d6d6d6
| 472224 || || 28 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=225 bgcolor=#d6d6d6
| 472225 || || 4 d'abril de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=226 bgcolor=#d6d6d6
| 472226 || || 3 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=227 bgcolor=#E9E9E9
| 472227 || || 16 d'octubre de 2012 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=228 bgcolor=#d6d6d6
| 472228 || || 18 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=229 bgcolor=#E9E9E9
| 472229 || || 26 de setembre de 2003 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung ||  ||  —
|-id=230 bgcolor=#d6d6d6
| 472230 || || 20 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=231 bgcolor=#C2E0FF
| 472231 || || 28 de març de 2014 || Cerro Tololo || Cerro Tololo Obs. || cubewano ||  —
|-id=232 bgcolor=#C2E0FF
| 472232 || || 27 de març de 2014 || Cerro Tololo || Cerro Tololo Obs. || cubewano? ||  —
|-id=233 bgcolor=#d6d6d6
| 472233 || || 5 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=234 bgcolor=#d6d6d6
| 472234 || || 2 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=235 bgcolor=#C2E0FF
| 472235 || || 4 d'abril de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS || res2:5 ||  —
|-id=236 bgcolor=#d6d6d6
| 472236 || || 29 d'agost de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=237 bgcolor=#d6d6d6
| 472237 || || 25 d'octubre de 2011 || XuYi || PMO NEO ||  ||  —
|-id=238 bgcolor=#d6d6d6
| 472238 || || 27 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=239 bgcolor=#d6d6d6
| 472239 || || 7 de febrer de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=240 bgcolor=#E9E9E9
| 472240 || || 21 de març de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=241 bgcolor=#d6d6d6
| 472241 || || 18 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=242 bgcolor=#d6d6d6
| 472242 || || 30 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=243 bgcolor=#fefefe
| 472243 || || 5 de novembre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=244 bgcolor=#E9E9E9
| 472244 || || 30 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=245 bgcolor=#fefefe
| 472245 || || 28 de maig de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=246 bgcolor=#d6d6d6
| 472246 || || 29 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=247 bgcolor=#E9E9E9
| 472247 || || 15 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=248 bgcolor=#fefefe
| 472248 || || 10 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=249 bgcolor=#d6d6d6
| 472249 || || 8 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=250 bgcolor=#d6d6d6
| 472250 || || 7 de febrer de 2008 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=251 bgcolor=#d6d6d6
| 472251 || || 2 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=252 bgcolor=#d6d6d6
| 472252 || || 25 de setembre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=253 bgcolor=#FA8072
| 472253 || || 21 de gener de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=254 bgcolor=#d6d6d6
| 472254 || || 27 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=255 bgcolor=#d6d6d6
| 472255 || || 5 de desembre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=256 bgcolor=#E9E9E9
| 472256 || || 1 de desembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=257 bgcolor=#d6d6d6
| 472257 || || 1 de novembre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=258 bgcolor=#d6d6d6
| 472258 || || 17 de gener de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=259 bgcolor=#d6d6d6
| 472259 || || 30 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=260 bgcolor=#fefefe
| 472260 || || 6 d'agost de 2014 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=261 bgcolor=#FA8072
| 472261 || || 12 de febrer de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=262 bgcolor=#C2E0FF
| 472262 || || 18 d'agost de 2014 || Cerro Tololo-DEC || CTIO-DECam || SDO ||  —
|-id=263 bgcolor=#FFC2E0
| 472263 || || 6 de setembre de 2014 || SONEAR || SONEAR Obs. || APO ||  —
|-id=264 bgcolor=#fefefe
| 472264 || || 15 de març de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=265 bgcolor=#C7FF8F
| 472265 || || 19 de setembre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS || centaure ||  —
|-id=266 bgcolor=#E9E9E9
| 472266 || || 12 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=267 bgcolor=#fefefe
| 472267 || || 27 d'octubre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=268 bgcolor=#fefefe
| 472268 || || 23 d'octubre de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=269 bgcolor=#E9E9E9
| 472269 || || 13 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=270 bgcolor=#fefefe
| 472270 || || 17 d'abril de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=271 bgcolor=#C2E0FF
| 472271 || || 22 d'octubre de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || cubewano? ||  —
|-id=272 bgcolor=#fefefe
| 472272 || || 19 de novembre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=273 bgcolor=#fefefe
| 472273 || || 29 d'abril de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=274 bgcolor=#fefefe
| 472274 || || 4 de novembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=275 bgcolor=#fefefe
| 472275 || || 16 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=276 bgcolor=#E9E9E9
| 472276 || || 30 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=277 bgcolor=#E9E9E9
| 472277 || || 8 de gener de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=278 bgcolor=#E9E9E9
| 472278 || || 25 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=279 bgcolor=#E9E9E9
| 472279 || || 28 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=280 bgcolor=#fefefe
| 472280 || || 1 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=281 bgcolor=#E9E9E9
| 472281 || || 24 d'abril de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=282 bgcolor=#d6d6d6
| 472282 || || 5 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=283 bgcolor=#fefefe
| 472283 || || 11 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=284 bgcolor=#fefefe
| 472284 || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=285 bgcolor=#fefefe
| 472285 || || 15 de novembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=286 bgcolor=#E9E9E9
| 472286 || || 29 de febrer de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=287 bgcolor=#fefefe
| 472287 || || 14 de maig de 2013 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=288 bgcolor=#fefefe
| 472288 || || 15 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=289 bgcolor=#fefefe
| 472289 || || 11 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=290 bgcolor=#fefefe
| 472290 || || 19 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=291 bgcolor=#d6d6d6
| 472291 || || 16 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=292 bgcolor=#d6d6d6
| 472292 || || 30 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=293 bgcolor=#d6d6d6
| 472293 || || 9 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=294 bgcolor=#E9E9E9
| 472294 || || 12 de maig de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=295 bgcolor=#FA8072
| 472295 || || 3 de juny de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=296 bgcolor=#fefefe
| 472296 || || 8 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=297 bgcolor=#fefefe
| 472297 || || 19 de desembre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=298 bgcolor=#E9E9E9
| 472298 || || 13 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=299 bgcolor=#fefefe
| 472299 || || 29 de setembre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=300 bgcolor=#d6d6d6
| 472300 || || 4 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

472301-472400 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 472301 || || 2 de novembre de 2013 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=302 bgcolor=#E9E9E9
| 472302 || || 8 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=303 bgcolor=#E9E9E9
| 472303 || || 7 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=304 bgcolor=#d6d6d6
| 472304 || || 25 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=305 bgcolor=#d6d6d6
| 472305 || || 18 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=306 bgcolor=#E9E9E9
| 472306 || || 11 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=307 bgcolor=#fefefe
| 472307 || || 23 d'octubre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=308 bgcolor=#fefefe
| 472308 || || 29 d'octubre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=309 bgcolor=#fefefe
| 472309 || || 18 d'abril de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=310 bgcolor=#E9E9E9
| 472310 || || 8 de febrer de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=311 bgcolor=#fefefe
| 472311 || || 18 de desembre de 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=312 bgcolor=#fefefe
| 472312 || || 3 de juliol de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=313 bgcolor=#d6d6d6
| 472313 || || 20 de juny de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=314 bgcolor=#fefefe
| 472314 || || 6 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=315 bgcolor=#E9E9E9
| 472315 || || 5 de desembre de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=316 bgcolor=#d6d6d6
| 472316 || || 17 de febrer de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=317 bgcolor=#FA8072
| 472317 || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=318 bgcolor=#fefefe
| 472318 || || 12 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=319 bgcolor=#fefefe
| 472319 || || 11 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=320 bgcolor=#fefefe
| 472320 || || 3 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=321 bgcolor=#fefefe
| 472321 || || 16 de gener de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=322 bgcolor=#fefefe
| 472322 || || 13 de març de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=323 bgcolor=#fefefe
| 472323 || || 6 de març de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=324 bgcolor=#fefefe
| 472324 || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=325 bgcolor=#fefefe
| 472325 || || 14 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=326 bgcolor=#E9E9E9
| 472326 || || 8 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=327 bgcolor=#fefefe
| 472327 || || 2 de març de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=328 bgcolor=#fefefe
| 472328 || || 5 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=329 bgcolor=#E9E9E9
| 472329 || || 30 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=330 bgcolor=#d6d6d6
| 472330 || || 26 de desembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=331 bgcolor=#E9E9E9
| 472331 || || 26 d'agost de 2008 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=332 bgcolor=#fefefe
| 472332 || || 19 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=333 bgcolor=#d6d6d6
| 472333 || || 25 d'agost de 2012 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=334 bgcolor=#E9E9E9
| 472334 || || 3 de setembre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=335 bgcolor=#E9E9E9
| 472335 || || 5 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=336 bgcolor=#E9E9E9
| 472336 || || 18 de gener de 2002 || Cima Ekar || ADAS ||  ||  —
|-id=337 bgcolor=#E9E9E9
| 472337 || || 12 de maig de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=338 bgcolor=#E9E9E9
| 472338 || || 21 de maig de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=339 bgcolor=#E9E9E9
| 472339 || || 14 d'agost de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=340 bgcolor=#E9E9E9
| 472340 || || 21 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=341 bgcolor=#E9E9E9
| 472341 || || 9 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=342 bgcolor=#fefefe
| 472342 || || 14 d'abril de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=343 bgcolor=#E9E9E9
| 472343 || || 29 de març de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=344 bgcolor=#d6d6d6
| 472344 || || 15 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=345 bgcolor=#fefefe
| 472345 || || 14 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=346 bgcolor=#fefefe
| 472346 || || 10 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=347 bgcolor=#fefefe
| 472347 || || 2 de gener de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=348 bgcolor=#fefefe
| 472348 || || 2 d'octubre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=349 bgcolor=#E9E9E9
| 472349 || || 14 de juny de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=350 bgcolor=#fefefe
| 472350 || || 23 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=351 bgcolor=#fefefe
| 472351 || || 8 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=352 bgcolor=#E9E9E9
| 472352 || || 29 de gener de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=353 bgcolor=#d6d6d6
| 472353 || || 18 de març de 2004 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=354 bgcolor=#E9E9E9
| 472354 || || 21 de setembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=355 bgcolor=#E9E9E9
| 472355 || || 16 de febrer de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=356 bgcolor=#fefefe
| 472356 || || 12 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=357 bgcolor=#d6d6d6
| 472357 || || 30 de gener de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=358 bgcolor=#E9E9E9
| 472358 || || 9 de maig de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=359 bgcolor=#d6d6d6
| 472359 || || 30 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=360 bgcolor=#d6d6d6
| 472360 || || 26 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=361 bgcolor=#d6d6d6
| 472361 || || 11 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=362 bgcolor=#fefefe
| 472362 || || 8 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=363 bgcolor=#E9E9E9
| 472363 || || 28 de gener de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=364 bgcolor=#E9E9E9
| 472364 || || 15 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=365 bgcolor=#fefefe
| 472365 || || 13 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=366 bgcolor=#fefefe
| 472366 || || 6 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=367 bgcolor=#E9E9E9
| 472367 || || 7 de desembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=368 bgcolor=#d6d6d6
| 472368 || || 30 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=369 bgcolor=#d6d6d6
| 472369 || || 29 de maig de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=370 bgcolor=#E9E9E9
| 472370 || || 31 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=371 bgcolor=#fefefe
| 472371 || || 17 d'abril de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=372 bgcolor=#fefefe
| 472372 || || 10 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=373 bgcolor=#E9E9E9
| 472373 || || 25 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=374 bgcolor=#d6d6d6
| 472374 || || 6 d'abril de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=375 bgcolor=#fefefe
| 472375 || || 9 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=376 bgcolor=#E9E9E9
| 472376 || || 18 de setembre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=377 bgcolor=#fefefe
| 472377 || || 25 de juliol de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=378 bgcolor=#E9E9E9
| 472378 || || 3 de juliol de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=379 bgcolor=#fefefe
| 472379 || || 13 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=380 bgcolor=#fefefe
| 472380 || || 2 de febrer de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=381 bgcolor=#E9E9E9
| 472381 || || 3 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=382 bgcolor=#fefefe
| 472382 || || 15 de juny de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=383 bgcolor=#d6d6d6
| 472383 || || 16 de març de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=384 bgcolor=#E9E9E9
| 472384 || || 27 de gener de 2006 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=385 bgcolor=#E9E9E9
| 472385 || || 23 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=386 bgcolor=#fefefe
| 472386 || || 16 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=387 bgcolor=#E9E9E9
| 472387 || || 6 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=388 bgcolor=#fefefe
| 472388 || || 1 d'abril de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=389 bgcolor=#E9E9E9
| 472389 || || 11 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=390 bgcolor=#E9E9E9
| 472390 || || 30 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=391 bgcolor=#fefefe
| 472391 || || 20 d'abril de 2004 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung ||  ||  —
|-id=392 bgcolor=#fefefe
| 472392 || || 15 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=393 bgcolor=#fefefe
| 472393 || || 1 d'abril de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=394 bgcolor=#d6d6d6
| 472394 || || 16 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=395 bgcolor=#E9E9E9
| 472395 || || 26 de febrer de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=396 bgcolor=#E9E9E9
| 472396 || || 2 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=397 bgcolor=#fefefe
| 472397 || || 6 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=398 bgcolor=#E9E9E9
| 472398 || || 23 de novembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=399 bgcolor=#fefefe
| 472399 || || 16 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=400 bgcolor=#fefefe
| 472400 || || 9 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

472401-472500 

|-bgcolor=#fefefe
| 472401 || || 6 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=402 bgcolor=#fefefe
| 472402 || || 9 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=403 bgcolor=#fefefe
| 472403 || || 31 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=404 bgcolor=#d6d6d6
| 472404 || || 28 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=405 bgcolor=#fefefe
| 472405 || || 17 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=406 bgcolor=#fefefe
| 472406 || || 13 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=407 bgcolor=#fefefe
| 472407 || || 26 de febrer de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=408 bgcolor=#E9E9E9
| 472408 || || 21 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=409 bgcolor=#fefefe
| 472409 || || 30 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=410 bgcolor=#fefefe
| 472410 || || 1 de desembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=411 bgcolor=#d6d6d6
| 472411 || || 14 de febrer de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=412 bgcolor=#E9E9E9
| 472412 || || 3 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=413 bgcolor=#fefefe
| 472413 || || 4 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=414 bgcolor=#fefefe
| 472414 || || 9 de desembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=415 bgcolor=#fefefe
| 472415 || || 21 de desembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=416 bgcolor=#fefefe
| 472416 || || 9 de febrer de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=417 bgcolor=#E9E9E9
| 472417 || || 7 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=418 bgcolor=#E9E9E9
| 472418 || || 12 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=419 bgcolor=#fefefe
| 472419 || || 21 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=420 bgcolor=#E9E9E9
| 472420 || || 10 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=421 bgcolor=#fefefe
| 472421 || || 2 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=422 bgcolor=#E9E9E9
| 472422 || || 8 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=423 bgcolor=#E9E9E9
| 472423 || || 17 de desembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=424 bgcolor=#d6d6d6
| 472424 || || 8 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=425 bgcolor=#E9E9E9
| 472425 || || 5 de setembre de 2013 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=426 bgcolor=#d6d6d6
| 472426 || || 15 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=427 bgcolor=#E9E9E9
| 472427 || || 13 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=428 bgcolor=#d6d6d6
| 472428 || || 16 de març de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=429 bgcolor=#E9E9E9
| 472429 || || 9 de març de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=430 bgcolor=#E9E9E9
| 472430 || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=431 bgcolor=#fefefe
| 472431 || || 19 de desembre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=432 bgcolor=#fefefe
| 472432 || || 13 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=433 bgcolor=#E9E9E9
| 472433 || || 13 d'abril de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=434 bgcolor=#fefefe
| 472434 || || 13 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=435 bgcolor=#fefefe
| 472435 || || 5 d'abril de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=436 bgcolor=#E9E9E9
| 472436 || || 30 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=437 bgcolor=#d6d6d6
| 472437 || || 14 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=438 bgcolor=#d6d6d6
| 472438 || || 3 de juliol de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=439 bgcolor=#fefefe
| 472439 || || 21 d'abril de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=440 bgcolor=#E9E9E9
| 472440 || || 6 de setembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=441 bgcolor=#d6d6d6
| 472441 || || 22 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=442 bgcolor=#fefefe
| 472442 || || 18 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=443 bgcolor=#fefefe
| 472443 || || 26 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=444 bgcolor=#d6d6d6
| 472444 || || 5 de juny de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=445 bgcolor=#d6d6d6
| 472445 || || 7 de gener de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=446 bgcolor=#E9E9E9
| 472446 || || 6 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=447 bgcolor=#E9E9E9
| 472447 || || 19 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=448 bgcolor=#fefefe
| 472448 || || 19 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=449 bgcolor=#d6d6d6
| 472449 || || 29 de desembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=450 bgcolor=#fefefe
| 472450 || || 18 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=451 bgcolor=#fefefe
| 472451 || || 6 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=452 bgcolor=#d6d6d6
| 472452 || || 25 de desembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=453 bgcolor=#fefefe
| 472453 || || 3 de juliol de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=454 bgcolor=#fefefe
| 472454 || || 24 de març de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=455 bgcolor=#fefefe
| 472455 || || 17 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=456 bgcolor=#fefefe
| 472456 || || 22 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=457 bgcolor=#fefefe
| 472457 || || 17 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=458 bgcolor=#E9E9E9
| 472458 || || 30 d'abril de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=459 bgcolor=#E9E9E9
| 472459 || || 21 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=460 bgcolor=#fefefe
| 472460 || || 13 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=461 bgcolor=#fefefe
| 472461 || || 21 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=462 bgcolor=#d6d6d6
| 472462 || || 17 de febrer de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=463 bgcolor=#d6d6d6
| 472463 || || 23 d'abril de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=464 bgcolor=#E9E9E9
| 472464 || || 9 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=465 bgcolor=#E9E9E9
| 472465 || || 22 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=466 bgcolor=#d6d6d6
| 472466 || || 14 de febrer de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=467 bgcolor=#fefefe
| 472467 || || 5 de febrer de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=468 bgcolor=#d6d6d6
| 472468 || || 2 de juliol de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=469 bgcolor=#E9E9E9
| 472469 || || 11 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=470 bgcolor=#fefefe
| 472470 || || 15 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=471 bgcolor=#E9E9E9
| 472471 || || 22 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=472 bgcolor=#fefefe
| 472472 || || 7 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=473 bgcolor=#E9E9E9
| 472473 || || 6 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=474 bgcolor=#d6d6d6
| 472474 || || 20 de gener de 2015 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=475 bgcolor=#E9E9E9
| 472475 || || 14 de juny de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=476 bgcolor=#fefefe
| 472476 || || 17 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=477 bgcolor=#fefefe
| 472477 || || 30 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=478 bgcolor=#d6d6d6
| 472478 || || 21 de març de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=479 bgcolor=#E9E9E9
| 472479 || || 13 de febrer de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=480 bgcolor=#fefefe
| 472480 || || 11 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=481 bgcolor=#fefefe
| 472481 || || 10 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=482 bgcolor=#E9E9E9
| 472482 || || 27 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=483 bgcolor=#E9E9E9
| 472483 || || 30 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=484 bgcolor=#E9E9E9
| 472484 || || 29 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=485 bgcolor=#FA8072
| 472485 || || 1 de juliol de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=486 bgcolor=#E9E9E9
| 472486 || || 14 de gener de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=487 bgcolor=#fefefe
| 472487 || || 11 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=488 bgcolor=#fefefe
| 472488 || || 9 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=489 bgcolor=#fefefe
| 472489 || || 14 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=490 bgcolor=#d6d6d6
| 472490 || || 12 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=491 bgcolor=#fefefe
| 472491 || || 1 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=492 bgcolor=#fefefe
| 472492 || || 15 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=493 bgcolor=#fefefe
| 472493 || || 25 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=494 bgcolor=#fefefe
| 472494 || || 18 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=495 bgcolor=#E9E9E9
| 472495 || || 26 d'agost de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=496 bgcolor=#fefefe
| 472496 || || 4 d'abril de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=497 bgcolor=#d6d6d6
| 472497 || || 14 de març de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=498 bgcolor=#d6d6d6
| 472498 || || 20 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=499 bgcolor=#fefefe
| 472499 || || 29 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=500 bgcolor=#fefefe
| 472500 || || 17 de març de 1996 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

472501-472600 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 472501 || || 5 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=502 bgcolor=#d6d6d6
| 472502 || || 12 de març de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=503 bgcolor=#fefefe
| 472503 || || 12 de juliol de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=504 bgcolor=#fefefe
| 472504 || || 23 de febrer de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=505 bgcolor=#fefefe
| 472505 || || 17 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=506 bgcolor=#E9E9E9
| 472506 || || 27 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=507 bgcolor=#fefefe
| 472507 || || 6 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=508 bgcolor=#E9E9E9
| 472508 || || 19 d'octubre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=509 bgcolor=#fefefe
| 472509 || || 13 de maig de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=510 bgcolor=#fefefe
| 472510 || || 15 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=511 bgcolor=#E9E9E9
| 472511 || || 2 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=512 bgcolor=#E9E9E9
| 472512 || || 12 de març de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=513 bgcolor=#d6d6d6
| 472513 || || 16 de març de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=514 bgcolor=#fefefe
| 472514 || || 10 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=515 bgcolor=#E9E9E9
| 472515 || || 16 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=516 bgcolor=#fefefe
| 472516 || || 8 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=517 bgcolor=#E9E9E9
| 472517 || || 17 de febrer de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=518 bgcolor=#fefefe
| 472518 || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=519 bgcolor=#fefefe
| 472519 || || 28 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=520 bgcolor=#fefefe
| 472520 || || 13 de gener de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=521 bgcolor=#fefefe
| 472521 || || 26 de gener de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=522 bgcolor=#E9E9E9
| 472522 || || 6 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=523 bgcolor=#fefefe
| 472523 || || 28 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=524 bgcolor=#fefefe
| 472524 || || 10 de febrer de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=525 bgcolor=#E9E9E9
| 472525 || || 11 d'abril de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=526 bgcolor=#fefefe
| 472526 || || 4 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=527 bgcolor=#fefefe
| 472527 || || 16 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=528 bgcolor=#d6d6d6
| 472528 || || 17 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=529 bgcolor=#d6d6d6
| 472529 || || 12 de març de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=530 bgcolor=#E9E9E9
| 472530 || || 3 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=531 bgcolor=#E9E9E9
| 472531 || || 10 de febrer de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=532 bgcolor=#E9E9E9
| 472532 || || 11 de gener de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=533 bgcolor=#E9E9E9
| 472533 || || 27 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=534 bgcolor=#fefefe
| 472534 || || 14 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=535 bgcolor=#fefefe
| 472535 || || 13 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=536 bgcolor=#d6d6d6
| 472536 || || 6 d'abril de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=537 bgcolor=#fefefe
| 472537 || || 17 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=538 bgcolor=#fefefe
| 472538 || || 3 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=539 bgcolor=#fefefe
| 472539 || || 21 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=540 bgcolor=#fefefe
| 472540 || || 7 d'octubre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=541 bgcolor=#fefefe
| 472541 || || 28 de març de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=542 bgcolor=#fefefe
| 472542 || || 2 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=543 bgcolor=#E9E9E9
| 472543 || || 26 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=544 bgcolor=#fefefe
| 472544 || || 1 de desembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=545 bgcolor=#E9E9E9
| 472545 || || 10 de maig de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=546 bgcolor=#E9E9E9
| 472546 || || 26 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=547 bgcolor=#E9E9E9
| 472547 || || 22 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=548 bgcolor=#fefefe
| 472548 || || 23 d'octubre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=549 bgcolor=#E9E9E9
| 472549 || || 5 d'abril de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=550 bgcolor=#fefefe
| 472550 || || 26 d'abril de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=551 bgcolor=#E9E9E9
| 472551 || || 17 de març de 2007 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=552 bgcolor=#fefefe
| 472552 || || 17 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=553 bgcolor=#d6d6d6
| 472553 || || 25 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=554 bgcolor=#d6d6d6
| 472554 || || 16 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=555 bgcolor=#E9E9E9
| 472555 || || 5 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=556 bgcolor=#E9E9E9
| 472556 || || 25 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=557 bgcolor=#E9E9E9
| 472557 || || 8 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=558 bgcolor=#E9E9E9
| 472558 || || 10 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=559 bgcolor=#d6d6d6
| 472559 || || 29 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=560 bgcolor=#d6d6d6
| 472560 || || 22 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=561 bgcolor=#fefefe
| 472561 || || 11 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=562 bgcolor=#fefefe
| 472562 || || 10 de gener de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=563 bgcolor=#E9E9E9
| 472563 || || 1 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=564 bgcolor=#fefefe
| 472564 || || 29 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=565 bgcolor=#fefefe
| 472565 || || 26 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=566 bgcolor=#fefefe
| 472566 || || 28 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=567 bgcolor=#E9E9E9
| 472567 || || 29 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=568 bgcolor=#d6d6d6
| 472568 || || 3 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=569 bgcolor=#d6d6d6
| 472569 || || 6 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=570 bgcolor=#d6d6d6
| 472570 || || 20 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=571 bgcolor=#fefefe
| 472571 || || 15 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=572 bgcolor=#E9E9E9
| 472572 || || 17 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=573 bgcolor=#fefefe
| 472573 || || 19 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=574 bgcolor=#d6d6d6
| 472574 || || 7 de novembre de 2012 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=575 bgcolor=#E9E9E9
| 472575 || || 23 de març de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=576 bgcolor=#fefefe
| 472576 || || 22 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=577 bgcolor=#d6d6d6
| 472577 || || 8 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=578 bgcolor=#fefefe
| 472578 || || 27 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=579 bgcolor=#d6d6d6
| 472579 || || 18 de març de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=580 bgcolor=#fefefe
| 472580 || || 1 de desembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=581 bgcolor=#d6d6d6
| 472581 || || 19 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=582 bgcolor=#d6d6d6
| 472582 || || 11 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=583 bgcolor=#fefefe
| 472583 || || 14 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=584 bgcolor=#fefefe
| 472584 || || 21 d'abril de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=585 bgcolor=#d6d6d6
| 472585 || || 18 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=586 bgcolor=#E9E9E9
| 472586 || || 2 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=587 bgcolor=#E9E9E9
| 472587 || || 28 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=588 bgcolor=#d6d6d6
| 472588 || || 20 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=589 bgcolor=#fefefe
| 472589 || || 22 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=590 bgcolor=#E9E9E9
| 472590 || || 10 de maig de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=591 bgcolor=#fefefe
| 472591 || || 10 de febrer de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=592 bgcolor=#E9E9E9
| 472592 || || 25 de març de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=593 bgcolor=#E9E9E9
| 472593 || || 26 de maig de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=594 bgcolor=#E9E9E9
| 472594 || || 24 de maig de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=595 bgcolor=#E9E9E9
| 472595 || || 26 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=596 bgcolor=#d6d6d6
| 472596 || || 26 d'octubre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=597 bgcolor=#d6d6d6
| 472597 || || 29 de desembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=598 bgcolor=#d6d6d6
| 472598 || || 4 de març de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=599 bgcolor=#d6d6d6
| 472599 || || 27 de maig de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=600 bgcolor=#d6d6d6
| 472600 || || 18 de juny de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

472601-472700 

|-bgcolor=#fefefe
| 472601 || || 25 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=602 bgcolor=#d6d6d6
| 472602 || || 9 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=603 bgcolor=#fefefe
| 472603 || || 12 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=604 bgcolor=#d6d6d6
| 472604 || || 17 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=605 bgcolor=#fefefe
| 472605 || || 31 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=606 bgcolor=#d6d6d6
| 472606 || || 20 de març de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=607 bgcolor=#E9E9E9
| 472607 || || 25 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=608 bgcolor=#E9E9E9
| 472608 || || 4 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=609 bgcolor=#fefefe
| 472609 || || 25 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=610 bgcolor=#fefefe
| 472610 || || 19 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=611 bgcolor=#E9E9E9
| 472611 || || 16 de març de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=612 bgcolor=#E9E9E9
| 472612 || || 21 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=613 bgcolor=#fefefe
| 472613 || || 12 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=614 bgcolor=#fefefe
| 472614 || || 30 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=615 bgcolor=#fefefe
| 472615 || || 3 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=616 bgcolor=#E9E9E9
| 472616 || || 29 de juliol de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=617 bgcolor=#E9E9E9
| 472617 || || 18 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=618 bgcolor=#E9E9E9
| 472618 || || 7 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=619 bgcolor=#d6d6d6
| 472619 || || 13 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=620 bgcolor=#E9E9E9
| 472620 || || 1 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=621 bgcolor=#d6d6d6
| 472621 || || 31 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=622 bgcolor=#fefefe
| 472622 || || 16 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=623 bgcolor=#E9E9E9
| 472623 || || 16 de maig de 2007 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=624 bgcolor=#E9E9E9
| 472624 || || 2 de juny de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=625 bgcolor=#fefefe
| 472625 || || 5 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=626 bgcolor=#fefefe
| 472626 || || 4 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=627 bgcolor=#d6d6d6
| 472627 || || 27 d'agost de 2006 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=628 bgcolor=#fefefe
| 472628 || || 26 de desembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=629 bgcolor=#fefefe
| 472629 || || 6 de maig de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=630 bgcolor=#E9E9E9
| 472630 || || 11 d'abril de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=631 bgcolor=#E9E9E9
| 472631 || || 9 de febrer de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=632 bgcolor=#d6d6d6
| 472632 || || 14 d'abril de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=633 bgcolor=#E9E9E9
| 472633 || || 19 de desembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=634 bgcolor=#E9E9E9
| 472634 || || 24 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=635 bgcolor=#d6d6d6
| 472635 || || 26 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=636 bgcolor=#E9E9E9
| 472636 || || 4 de juny de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=637 bgcolor=#E9E9E9
| 472637 || || 21 de desembre de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=638 bgcolor=#E9E9E9
| 472638 || || 18 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=639 bgcolor=#E9E9E9
| 472639 || || 3 de juny de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=640 bgcolor=#E9E9E9
| 472640 || || 25 d'abril de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=641 bgcolor=#E9E9E9
| 472641 || || 28 de setembre de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=642 bgcolor=#fefefe
| 472642 || || 17 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=643 bgcolor=#d6d6d6
| 472643 || || 4 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=644 bgcolor=#fefefe
| 472644 || || 13 de juny de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=645 bgcolor=#E9E9E9
| 472645 || || 8 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=646 bgcolor=#d6d6d6
| 472646 || || 31 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=647 bgcolor=#d6d6d6
| 472647 || || 3 de febrer de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=648 bgcolor=#E9E9E9
| 472648 || || 18 de desembre de 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=649 bgcolor=#fefefe
| 472649 || || 23 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=650 bgcolor=#E9E9E9
| 472650 || || 17 d'agost de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=651 bgcolor=#C7FF8F
| 472651 || || 27 de febrer de 2015 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || centaure ||  —
|-id=652 bgcolor=#E9E9E9
| 472652 || || 27 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=653 bgcolor=#E9E9E9
| 472653 || || 25 de juliol de 1998 || Prescott || P. G. Comba ||  ||  —
|-id=654 bgcolor=#fefefe
| 472654 || || 1 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=655 bgcolor=#fefefe
| 472655 || || 30 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=656 bgcolor=#d6d6d6
| 472656 || || 28 de novembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=657 bgcolor=#d6d6d6
| 472657 || || 26 de febrer de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=658 bgcolor=#fefefe
| 472658 || || 27 de gener de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=659 bgcolor=#d6d6d6
| 472659 || || 8 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=660 bgcolor=#d6d6d6
| 472660 || || 26 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=661 bgcolor=#E9E9E9
| 472661 || || 5 de març de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=662 bgcolor=#d6d6d6
| 472662 || || 9 d'abril de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=663 bgcolor=#fefefe
| 472663 || || 27 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=664 bgcolor=#fefefe
| 472664 || || 20 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=665 bgcolor=#fefefe
| 472665 || || 15 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=666 bgcolor=#d6d6d6
| 472666 || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=667 bgcolor=#d6d6d6
| 472667 || || 16 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=668 bgcolor=#d6d6d6
| 472668 || || 22 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=669 bgcolor=#E9E9E9
| 472669 || || 12 d'abril de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=670 bgcolor=#fefefe
| 472670 || || 4 de març de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=671 bgcolor=#fefefe
| 472671 || || 28 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=672 bgcolor=#fefefe
| 472672 || || 10 d'octubre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=673 bgcolor=#E9E9E9
| 472673 || || 11 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=674 bgcolor=#d6d6d6
| 472674 || || 15 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=675 bgcolor=#fefefe
| 472675 || || 14 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=676 bgcolor=#fefefe
| 472676 || || 31 de maig de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=677 bgcolor=#fefefe
| 472677 || || 25 de març de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=678 bgcolor=#fefefe
| 472678 || || 18 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=679 bgcolor=#E9E9E9
| 472679 || || 16 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=680 bgcolor=#E9E9E9
| 472680 || || 24 de febrer de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=681 bgcolor=#E9E9E9
| 472681 || || 12 de setembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=682 bgcolor=#d6d6d6
| 472682 || || 7 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=683 bgcolor=#d6d6d6
| 472683 || || 18 de març de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=684 bgcolor=#E9E9E9
| 472684 || || 24 d'agost de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=685 bgcolor=#E9E9E9
| 472685 || || 7 de gener de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=686 bgcolor=#fefefe
| 472686 || || 14 de juliol de 2004 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=687 bgcolor=#d6d6d6
| 472687 || || 22 de març de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=688 bgcolor=#E9E9E9
| 472688 || || 18 d'abril de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=689 bgcolor=#fefefe
| 472689 || || 21 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=690 bgcolor=#d6d6d6
| 472690 || || 30 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=691 bgcolor=#E9E9E9
| 472691 || || 7 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=692 bgcolor=#E9E9E9
| 472692 || || 23 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=693 bgcolor=#fefefe
| 472693 || || 31 de gener de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=694 bgcolor=#fefefe
| 472694 || || 11 de juny de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=695 bgcolor=#E9E9E9
| 472695 || || 26 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=696 bgcolor=#E9E9E9
| 472696 || || 6 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=697 bgcolor=#E9E9E9
| 472697 || || 20 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=698 bgcolor=#d6d6d6
| 472698 || || 24 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=699 bgcolor=#d6d6d6
| 472699 || || 29 de setembre de 2000 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=700 bgcolor=#E9E9E9
| 472700 || || 2 de maig de 2003 || Catalina || CSS ||  ||  —
|}

472701-472800 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 472701 || || 22 de maig de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=702 bgcolor=#d6d6d6
| 472702 || || 14 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=703 bgcolor=#d6d6d6
| 472703 || || 21 d'abril de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=704 bgcolor=#E9E9E9
| 472704 || || 3 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=705 bgcolor=#E9E9E9
| 472705 || || 14 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=706 bgcolor=#E9E9E9
| 472706 || || 9 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=707 bgcolor=#E9E9E9
| 472707 || || 11 de desembre de 2004 || Campo Imperatore || CINEOS ||  ||  —
|-id=708 bgcolor=#d6d6d6
| 472708 || || 26 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=709 bgcolor=#d6d6d6
| 472709 || || 8 de juliol de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=710 bgcolor=#E9E9E9
| 472710 || || 26 de març de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=711 bgcolor=#d6d6d6
| 472711 || || 31 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=712 bgcolor=#d6d6d6
| 472712 || || 19 de febrer de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=713 bgcolor=#d6d6d6
| 472713 || || 19 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=714 bgcolor=#d6d6d6
| 472714 || || 15 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=715 bgcolor=#fefefe
| 472715 || || 3 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=716 bgcolor=#E9E9E9
| 472716 || || 26 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=717 bgcolor=#fefefe
| 472717 || || 12 d'abril de 2004 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=718 bgcolor=#E9E9E9
| 472718 || || 19 de juny de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=719 bgcolor=#E9E9E9
| 472719 || || 9 de gener de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=720 bgcolor=#E9E9E9
| 472720 || || 30 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=721 bgcolor=#E9E9E9
| 472721 || || 13 de febrer de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=722 bgcolor=#d6d6d6
| 472722 || || 18 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=723 bgcolor=#E9E9E9
| 472723 || || 2 de gener de 2006 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=724 bgcolor=#E9E9E9
| 472724 || || 23 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=725 bgcolor=#d6d6d6
| 472725 || || 30 de desembre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=726 bgcolor=#d6d6d6
| 472726 || || 18 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=727 bgcolor=#E9E9E9
| 472727 || || 26 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=728 bgcolor=#E9E9E9
| 472728 || || 4 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=729 bgcolor=#E9E9E9
| 472729 || || 2 de maig de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=730 bgcolor=#E9E9E9
| 472730 || || 8 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=731 bgcolor=#d6d6d6
| 472731 || || 7 de maig de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=732 bgcolor=#d6d6d6
| 472732 || || 12 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=733 bgcolor=#d6d6d6
| 472733 || || 16 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=734 bgcolor=#E9E9E9
| 472734 || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=735 bgcolor=#d6d6d6
| 472735 || || 23 de maig de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=736 bgcolor=#fefefe
| 472736 || || 24 de gener de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=737 bgcolor=#fefefe
| 472737 || || 22 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=738 bgcolor=#E9E9E9
| 472738 || || 20 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=739 bgcolor=#E9E9E9
| 472739 || || 10 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=740 bgcolor=#d6d6d6
| 472740 || || 30 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=741 bgcolor=#d6d6d6
| 472741 || || 28 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=742 bgcolor=#fefefe
| 472742 || || 21 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=743 bgcolor=#fefefe
| 472743 || || 29 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=744 bgcolor=#E9E9E9
| 472744 || || 8 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=745 bgcolor=#d6d6d6
| 472745 || || 25 d'agost de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=746 bgcolor=#fefefe
| 472746 || || 18 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=747 bgcolor=#E9E9E9
| 472747 || || 23 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=748 bgcolor=#fefefe
| 472748 || || 3 de juny de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=749 bgcolor=#d6d6d6
| 472749 || || 25 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=750 bgcolor=#E9E9E9
| 472750 || || 8 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=751 bgcolor=#E9E9E9
| 472751 || || 7 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=752 bgcolor=#fefefe
| 472752 || || 8 de maig de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=753 bgcolor=#E9E9E9
| 472753 || || 10 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=754 bgcolor=#E9E9E9
| 472754 || || 1 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=755 bgcolor=#fefefe
| 472755 || || 12 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=756 bgcolor=#fefefe
| 472756 || || 9 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=757 bgcolor=#fefefe
| 472757 || || 15 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=758 bgcolor=#E9E9E9
| 472758 || || 22 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=759 bgcolor=#fefefe
| 472759 || || 21 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=760 bgcolor=#C7FF8F
| 472760 || || 23 de març de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS || centaure ||  —
|-id=761 bgcolor=#fefefe
| 472761 || || 10 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=762 bgcolor=#E9E9E9
| 472762 || || 26 de març de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=763 bgcolor=#E9E9E9
| 472763 || || 21 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=764 bgcolor=#fefefe
| 472764 || || 16 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=765 bgcolor=#d6d6d6
| 472765 || || 1 de març de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=766 bgcolor=#E9E9E9
| 472766 || || 11 de febrer de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=767 bgcolor=#fefefe
| 472767 || || 8 de febrer de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=768 bgcolor=#E9E9E9
| 472768 || || 10 d'agost de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=769 bgcolor=#fefefe
| 472769 || || 16 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=770 bgcolor=#E9E9E9
| 472770 || || 20 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=771 bgcolor=#E9E9E9
| 472771 || || 4 de juny de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=772 bgcolor=#E9E9E9
| 472772 || || 13 de gener de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=773 bgcolor=#d6d6d6
| 472773 || || 2 de febrer de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=774 bgcolor=#fefefe
| 472774 || || 13 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=775 bgcolor=#fefefe
| 472775 || || 30 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=776 bgcolor=#E9E9E9
| 472776 || || 5 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=777 bgcolor=#d6d6d6
| 472777 || || 25 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=778 bgcolor=#d6d6d6
| 472778 || || 30 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=779 bgcolor=#d6d6d6
| 472779 || || 30 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=780 bgcolor=#fefefe
| 472780 || || 1 de novembre de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=781 bgcolor=#E9E9E9
| 472781 || || 26 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=782 bgcolor=#fefefe
| 472782 || || 11 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=783 bgcolor=#E9E9E9
| 472783 || || 5 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=784 bgcolor=#E9E9E9
| 472784 || || 2 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=785 bgcolor=#fefefe
| 472785 || || 29 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=786 bgcolor=#fefefe
| 472786 || || 27 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=787 bgcolor=#fefefe
| 472787 || || 24 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=788 bgcolor=#E9E9E9
| 472788 || || 23 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=789 bgcolor=#fefefe
| 472789 || || 5 d'abril de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=790 bgcolor=#fefefe
| 472790 || || 20 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=791 bgcolor=#E9E9E9
| 472791 || || 26 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=792 bgcolor=#d6d6d6
| 472792 || || 3 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=793 bgcolor=#E9E9E9
| 472793 || || 22 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=794 bgcolor=#E9E9E9
| 472794 || || 4 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=795 bgcolor=#E9E9E9
| 472795 || || 3 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=796 bgcolor=#E9E9E9
| 472796 || || 5 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=797 bgcolor=#E9E9E9
| 472797 || || 24 de març de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=798 bgcolor=#fefefe
| 472798 || || 30 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=799 bgcolor=#E9E9E9
| 472799 || || 23 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=800 bgcolor=#E9E9E9
| 472800 || || 8 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

472801-472900 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 472801 || || 19 de febrer de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=802 bgcolor=#d6d6d6
| 472802 || || 31 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=803 bgcolor=#E9E9E9
| 472803 || || 16 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=804 bgcolor=#d6d6d6
| 472804 || || 11 de novembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=805 bgcolor=#E9E9E9
| 472805 || || 2 de maig de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=806 bgcolor=#E9E9E9
| 472806 || || 16 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=807 bgcolor=#E9E9E9
| 472807 || || 16 de gener de 1996 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=808 bgcolor=#d6d6d6
| 472808 || || 13 de maig de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=809 bgcolor=#E9E9E9
| 472809 || || 8 de maig de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=810 bgcolor=#E9E9E9
| 472810 || || 28 de març de 1993 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=811 bgcolor=#E9E9E9
| 472811 || || 14 de febrer de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=812 bgcolor=#E9E9E9
| 472812 || || 1 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=813 bgcolor=#fefefe
| 472813 || || 24 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=814 bgcolor=#E9E9E9
| 472814 || || 30 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=815 bgcolor=#fefefe
| 472815 || || 18 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=816 bgcolor=#E9E9E9
| 472816 || || 27 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=817 bgcolor=#d6d6d6
| 472817 || || 26 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=818 bgcolor=#E9E9E9
| 472818 || || 27 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=819 bgcolor=#E9E9E9
| 472819 || || 11 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=820 bgcolor=#E9E9E9
| 472820 || || 24 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=821 bgcolor=#fefefe
| 472821 || || 10 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=822 bgcolor=#fefefe
| 472822 || || 17 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=823 bgcolor=#d6d6d6
| 472823 || || 24 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=824 bgcolor=#E9E9E9
| 472824 || || 25 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=825 bgcolor=#d6d6d6
| 472825 || || 14 d'abril de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=826 bgcolor=#d6d6d6
| 472826 || || 22 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=827 bgcolor=#E9E9E9
| 472827 || || 6 de setembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=828 bgcolor=#E9E9E9
| 472828 || || 3 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=829 bgcolor=#fefefe
| 472829 || || 15 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=830 bgcolor=#fefefe
| 472830 || || 14 de juny de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=831 bgcolor=#E9E9E9
| 472831 || || 21 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=832 bgcolor=#fefefe
| 472832 || || 17 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=833 bgcolor=#d6d6d6
| 472833 || || 19 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=834 bgcolor=#E9E9E9
| 472834 || || 25 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=835 bgcolor=#E9E9E9
| 472835 || || 20 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=836 bgcolor=#fefefe
| 472836 || || 30 de setembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=837 bgcolor=#E9E9E9
| 472837 || || 25 d'abril de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=838 bgcolor=#fefefe
| 472838 || || 4 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=839 bgcolor=#E9E9E9
| 472839 || || 13 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=840 bgcolor=#E9E9E9
| 472840 || || 15 de maig de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=841 bgcolor=#fefefe
| 472841 || || 1 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=842 bgcolor=#fefefe
| 472842 || || 1 de desembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=843 bgcolor=#E9E9E9
| 472843 || || 25 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=844 bgcolor=#E9E9E9
| 472844 || || 27 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=845 bgcolor=#E9E9E9
| 472845 || || 18 d'abril de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=846 bgcolor=#d6d6d6
| 472846 || || 27 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=847 bgcolor=#fefefe
| 472847 || || 25 de desembre de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=848 bgcolor=#d6d6d6
| 472848 || || 14 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=849 bgcolor=#E9E9E9
| 472849 || || 11 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=850 bgcolor=#E9E9E9
| 472850 || || 7 de gener de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=851 bgcolor=#E9E9E9
| 472851 || || 11 de gener de 1994 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=852 bgcolor=#E9E9E9
| 472852 || || 9 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=853 bgcolor=#E9E9E9
| 472853 || || 16 de setembre de 2012 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=854 bgcolor=#E9E9E9
| 472854 || || 17 de juny de 2007 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=855 bgcolor=#d6d6d6
| 472855 || || 1 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=856 bgcolor=#d6d6d6
| 472856 || || 14 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=857 bgcolor=#fefefe
| 472857 || || 19 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=858 bgcolor=#E9E9E9
| 472858 || || 20 d'abril de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=859 bgcolor=#E9E9E9
| 472859 || || 26 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=860 bgcolor=#d6d6d6
| 472860 || || 12 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=861 bgcolor=#d6d6d6
| 472861 || || 4 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=862 bgcolor=#d6d6d6
| 472862 || || 23 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=863 bgcolor=#fefefe
| 472863 || || 12 d'abril de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=864 bgcolor=#d6d6d6
| 472864 || || 29 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=865 bgcolor=#E9E9E9
| 472865 || || 24 de gener de 1996 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=866 bgcolor=#d6d6d6
| 472866 || || 4 de febrer de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=867 bgcolor=#d6d6d6
| 472867 || || 23 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=868 bgcolor=#d6d6d6
| 472868 || || 30 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=869 bgcolor=#E9E9E9
| 472869 || || 19 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=870 bgcolor=#E9E9E9
| 472870 || || 24 d'abril de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=871 bgcolor=#d6d6d6
| 472871 || || 5 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=872 bgcolor=#d6d6d6
| 472872 || || 29 de març de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=873 bgcolor=#E9E9E9
| 472873 || || 8 de gener de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=874 bgcolor=#d6d6d6
| 472874 || || 1 de març de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=875 bgcolor=#d6d6d6
| 472875 || || 25 de febrer de 2003 || Campo Imperatore || CINEOS ||  ||  —
|-id=876 bgcolor=#d6d6d6
| 472876 || || 28 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=877 bgcolor=#d6d6d6
| 472877 || || 20 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=878 bgcolor=#E9E9E9
| 472878 || || 4 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=879 bgcolor=#fefefe
| 472879 || || 11 de gener de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=880 bgcolor=#fefefe
| 472880 || || 6 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=881 bgcolor=#fefefe
| 472881 || || 21 d'abril de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=882 bgcolor=#E9E9E9
| 472882 || || 21 d'agost de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=883 bgcolor=#d6d6d6
| 472883 || || 5 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=884 bgcolor=#E9E9E9
| 472884 || || 16 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=885 bgcolor=#fefefe
| 472885 || || 28 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=886 bgcolor=#fefefe
| 472886 || || 6 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=887 bgcolor=#d6d6d6
| 472887 || || 16 de maig de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=888 bgcolor=#E9E9E9
| 472888 || || 18 de desembre de 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=889 bgcolor=#E9E9E9
| 472889 || || 22 de gener de 1993 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=890 bgcolor=#E9E9E9
| 472890 || || 23 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=891 bgcolor=#E9E9E9
| 472891 || || 21 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=892 bgcolor=#E9E9E9
| 472892 || || 2 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=893 bgcolor=#d6d6d6
| 472893 || || 8 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=894 bgcolor=#fefefe
| 472894 || || 5 de gener de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=895 bgcolor=#d6d6d6
| 472895 || || 3 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=896 bgcolor=#fefefe
| 472896 || || 28 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=897 bgcolor=#fefefe
| 472897 || || 1 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=898 bgcolor=#E9E9E9
| 472898 || || 2 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=899 bgcolor=#d6d6d6
| 472899 || || 25 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=900 bgcolor=#E9E9E9
| 472900 || || 9 d'octubre de 1999 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|}

472901-473000 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 472901 || || 17 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=902 bgcolor=#d6d6d6
| 472902 || || 2 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=903 bgcolor=#d6d6d6
| 472903 || || 1 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=904 bgcolor=#fefefe
| 472904 || || 27 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=905 bgcolor=#E9E9E9
| 472905 || || 2 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=906 bgcolor=#E9E9E9
| 472906 || || 24 d'octubre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=907 bgcolor=#E9E9E9
| 472907 || || 31 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=908 bgcolor=#E9E9E9
| 472908 || || 25 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=909 bgcolor=#E9E9E9
| 472909 || || 13 de març de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=910 bgcolor=#E9E9E9
| 472910 || || 26 de març de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=911 bgcolor=#E9E9E9
| 472911 || || 10 de maig de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=912 bgcolor=#fefefe
| 472912 || || 9 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=913 bgcolor=#d6d6d6
| 472913 || || 16 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=914 bgcolor=#fefefe
| 472914 || || 2 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=915 bgcolor=#fefefe
| 472915 || || 5 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=916 bgcolor=#E9E9E9
| 472916 || || 31 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=917 bgcolor=#fefefe
| 472917 || || 27 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=918 bgcolor=#d6d6d6
| 472918 || || 4 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=919 bgcolor=#d6d6d6
| 472919 || || 31 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=920 bgcolor=#E9E9E9
| 472920 || || 13 d'abril de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=921 bgcolor=#E9E9E9
| 472921 || || 11 d'abril de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=922 bgcolor=#E9E9E9
| 472922 || || 17 d'abril de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=923 bgcolor=#E9E9E9
| 472923 || || 10 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=924 bgcolor=#d6d6d6
| 472924 || || 9 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=925 bgcolor=#d6d6d6
| 472925 || || 19 de maig de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=926 bgcolor=#E9E9E9
| 472926 || || 20 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=927 bgcolor=#fefefe
| 472927 || || 28 de gener de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=928 bgcolor=#fefefe
| 472928 || || 29 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=929 bgcolor=#fefefe
| 472929 || || 4 d'octubre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=930 bgcolor=#E9E9E9
| 472930 || || 5 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=931 bgcolor=#E9E9E9
| 472931 || || 30 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=932 bgcolor=#E9E9E9
| 472932 || || 9 d'abril de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=933 bgcolor=#d6d6d6
| 472933 || || 16 de març de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=934 bgcolor=#d6d6d6
| 472934 || || 18 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=935 bgcolor=#E9E9E9
| 472935 || || 28 de gener de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=936 bgcolor=#E9E9E9
| 472936 || || 31 de gener de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=937 bgcolor=#E9E9E9
| 472937 || || 26 d'agost de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=938 bgcolor=#d6d6d6
| 472938 || || 24 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=939 bgcolor=#E9E9E9
| 472939 || || 30 de desembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=940 bgcolor=#E9E9E9
| 472940 || || 10 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=941 bgcolor=#d6d6d6
| 472941 || || 7 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=942 bgcolor=#E9E9E9
| 472942 || || 2 d'abril de 2006 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=943 bgcolor=#fefefe
| 472943 || || 3 de març de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=944 bgcolor=#d6d6d6
| 472944 || || 10 de març de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=945 bgcolor=#E9E9E9
| 472945 || || 22 de maig de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=946 bgcolor=#E9E9E9
| 472946 || || 4 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=947 bgcolor=#d6d6d6
| 472947 || || 17 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=948 bgcolor=#fefefe
| 472948 || || 23 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=949 bgcolor=#E9E9E9
| 472949 || || 30 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=950 bgcolor=#E9E9E9
| 472950 || || 22 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=951 bgcolor=#E9E9E9
| 472951 || || 12 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=952 bgcolor=#fefefe
| 472952 || || 4 de març de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=953 bgcolor=#d6d6d6
| 472953 || || 9 d'abril de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=954 bgcolor=#E9E9E9
| 472954 || || 5 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=955 bgcolor=#E9E9E9
| 472955 || || 30 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=956 bgcolor=#E9E9E9
| 472956 || || 16 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=957 bgcolor=#fefefe
| 472957 || || 18 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=958 bgcolor=#fefefe
| 472958 || || 23 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=959 bgcolor=#E9E9E9
| 472959 || || 25 de febrer de 2006 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=960 bgcolor=#E9E9E9
| 472960 || || 15 de setembre de 2012 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=961 bgcolor=#E9E9E9
| 472961 || || 18 de desembre de 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=962 bgcolor=#d6d6d6
| 472962 || || 20 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=963 bgcolor=#E9E9E9
| 472963 || || 2 de març de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=964 bgcolor=#d6d6d6
| 472964 || || 18 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=965 bgcolor=#E9E9E9
| 472965 || || 5 d'octubre de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=966 bgcolor=#E9E9E9
| 472966 || || 16 de febrer de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=967 bgcolor=#fefefe
| 472967 || || 16 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=968 bgcolor=#fefefe
| 472968 || || 4 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=969 bgcolor=#E9E9E9
| 472969 || || 17 de desembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=970 bgcolor=#d6d6d6
| 472970 || || 14 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=971 bgcolor=#fefefe
| 472971 || || 29 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=972 bgcolor=#E9E9E9
| 472972 || || 2 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=973 bgcolor=#d6d6d6
| 472973 || || 12 de novembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=974 bgcolor=#E9E9E9
| 472974 || || 6 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=975 bgcolor=#E9E9E9
| 472975 || || 18 de març de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=976 bgcolor=#E9E9E9
| 472976 || || 7 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=977 bgcolor=#E9E9E9
| 472977 || || 14 de febrer de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=978 bgcolor=#E9E9E9
| 472978 || || 20 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=979 bgcolor=#E9E9E9
| 472979 || || 29 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=980 bgcolor=#d6d6d6
| 472980 || || 2 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=981 bgcolor=#E9E9E9
| 472981 || || 2 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=982 bgcolor=#d6d6d6
| 472982 || || 3 de març de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=983 bgcolor=#d6d6d6
| 472983 || || 28 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=984 bgcolor=#E9E9E9
| 472984 || || 12 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=985 bgcolor=#d6d6d6
| 472985 || || 10 d'abril de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=986 bgcolor=#d6d6d6
| 472986 || || 17 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=987 bgcolor=#E9E9E9
| 472987 || || 12 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=988 bgcolor=#d6d6d6
| 472988 || || 24 de febrer de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=989 bgcolor=#fefefe
| 472989 || || 19 de gener de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=990 bgcolor=#fefefe
| 472990 || || 12 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=991 bgcolor=#fefefe
| 472991 || || 11 de març de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=992 bgcolor=#fefefe
| 472992 || || 17 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=993 bgcolor=#E9E9E9
| 472993 || || 9 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=994 bgcolor=#E9E9E9
| 472994 || || 21 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=995 bgcolor=#E9E9E9
| 472995 || || 22 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=996 bgcolor=#d6d6d6
| 472996 || || 22 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=997 bgcolor=#d6d6d6
| 472997 || || 18 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=998 bgcolor=#E9E9E9
| 472998 || || 22 de febrer de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=999 bgcolor=#E9E9E9
| 472999 || || 2 de maig de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=000 bgcolor=#E9E9E9
| 473000 || || 12 de juny de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

Referències 
 Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (470001)-(475000) (IAU Minor Planet Center) 

Llistes d'asteroides (470001-480000)